Das Wort Serratus – von lat.: serra (Säge) – steht für:

 verschiedene Muskel:
 Musculus serratus anterior (den vorderen Sägezahnmuskel)
 Musculus serratus posterior superior (den hinteren oberen Sägezahnmuskel)
 Musculus serratus posterior inferior (den hinteren unteren Sägezahnmuskel)
 eine Form römischer Münzen, siehe Serratus (Münze)